Guten Morgen steht für:
einen Gruß
Guten Morgen ist Titel oder Titelbestandteil:
Guten Morgen (Film) (1959)
Guten Morgen, ein Lied von Herbert Grönemeyer auf seinem ersten Album
Guten Morgen Deutschland, TV-Sendung
Guten Morgen Düsseldorf
Guten Morgen Freiheit, Album
Guten Morgen, Herr Grothe (2007)
Guten Morgen Hose, TV-Oper
Guten Morgen, Mallorca, Serie
Guten Morgen Österreich, TV-Sendung
Guten Morgen Spinner, Album